Lake Shore and Michigan Southern Railway Station ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jefferson Lake Shore and Michigan Southern Railway Station, NRHP-Nr. 82001357
 Westfield Lake Shore and Michigan Southern Railway Station, NRHP-Nr. 83003897